Friend ’till the End – pierwsze demo fińskiego zespołu power metalowego Sonata Arctica. Zostało ono wydane kiedy jeszcze grupa nazywała się Tricky Beans. Utwór Letter To Dana pojawił się później na albumie Ecliptica, a piosenka Find A Gun na EP Takatalvi i singlu Broken pod nazwą The Gun, a z kolei BlackOut doczekał się odświeżenia i nowego tekstu w utworze Flag in the ground na płycie The Days of Grays.

Spis utworów 
 "Friend Till The End" – 4:03
 "BlackOut" – 2:46
 "Find A Gun" – 3:30
 "Letter To Dana" – 5:59

Twórcy 
 Tony Kakko – śpiew i instrumenty klawiszowe
 Jani Liimatainen – gitara
 Marko Paasikoski – gitara
 Pentti Peura – gitara basowa
 Tommy Portimo – instrumenty perkusyjne

Dema Sonaty Arctiki
Albumy demo
Albumy muzyczne wydane w roku 1996